Вейккауслига 2006 () — 76-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «МюПа-47».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2006
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2006 году